Department of Health steht für 

 Ministry of Health (Neuseeland), Gesundheitsministerium in Neuseeland
 Department of Health and Social Care, Gesundheitsministerium im Vereinigten Königreich
 Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten (United States Department of Health and Human Services), Gesundheitsministerium in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Health Canada, Gesundheitsministerium in Kanada